Владимир Михайлович Навроцкий (; 18 ноября 1847, Котузов, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя — 16 марта 1882, Ряшев, Австро-Венгрия) — украинский ,  и .

Биография 
После окончания в 1866 году гимназии в Станиславе, поступил во Львовский университет (1866—1871). Во время учёбы стал одним из самых активных членов общества «Просвита», был инициатором создания журнала «Правда». Соорганизатор студенческих общин на Галичине. С 1867 года — ответственный секретарь украинского общества «Просвита». С 1871 года возглавлял студенческое общество «Дружній лихвар».

Работал финансовым чиновником в Ряшеве (ныне Польша). С 1873 года проводил экономические статистические исследования.

Идеолог «органического труда в пользу народа». Принадлежал к левому крылу народников. Поддерживал связи с  Михаилом Драгомановым,  Мелитоном Бучинским, Владимиром Барвинским и др. Статьи по экономическим вопросам печатал в газетах «Правда», «Дiло», «Киевский телеграф», «Вестнике Европы», «Одесском вестнике». 

Его труд «Піянство І пропінація в Галичині» был напечатан Драгомановым в Женеве. Под редакцией Ивана Франко вышел в 1884 году только один том из запланированного полного собрания сочинений В. Навроцкого, который издал его друг Остап Терлецкий, написав предисловие — «Згадку про житє» публициста.

Произведения В. Навроцкого издал Иван Франко (посвятив его памяти стихотворение) при поддержке «Этнографического статистического кружка» в 1884 году.

Научная деятельность 
В своих трудах ученый отразил колониальный характер экономики Галичины в составе Австро-Венгрии. Прослеживая эволюцию крестьянских хозяйств в Галичине XIX века, Навроцкий первым раскрыл их изменения в переходный период от натуральной к рыночной экономике.

Избранные труды 
 В области экономики
 «Реформи домового порядку» (1874), 
 «Чого нам коштує пропінація» (1876),  
 «Руська народність в школах галицьких» (1876), 
 «Класові інтереси і інтереси народу» (1877) и др.
 «Географічно-статистичні та статистико-економічні праці». Львів, 2004.

 В области фольклора, этнографии, истории 
 «Руська родина» (1867), 
 «Народні приказки»  (1869),
 «Весілля в Котузові» (1869),
 «До світогляду українського народу»  (1870), 
 «Дещо про козаків-запорожців і про їх ради військові»  (1870) и др.
 Рецензия на I-й том сборника «Исторические песни малорусского народа» В. Антоновича и Драгоманова
 Лирические стихи, художественно-публицистические очерки.

Литература 
 Драгоманов М. В.Навроцький: Некролог. "Громада: Українська збірка" (Женева), 1882, № 5 
 Студинський К. Переписка М.Драгоманова з В.Навроцьким. В кн.: Засто літ, т. 1. К., 1927 
 Витанович І. Володимир Навроцький (1847–1882): Перший український статистик-економіст в Галичині на тлі своєї доби. Львів, 1934 
 Франко І. На смерть Володимира Навроцького. В кн.: Франко І. Твори, т. 13. К., 1954 
 Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. В кн.: Франко І. Зібрання творів, т. 41: Літературно-критичні праці (1890–1910). К., 1984 
 Злупко С. М. "І світлом ума свого він освітив..." В кн.: Злупко С. Українська економічна думка: Постаті і теорії. Львів, 2004 
 Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки України: Навчальний посібник. К., 2004
 Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половиниХIХ– початку ХХ століть. К., 2007. 

Историки Украины
Фольклористы Украины
Этнографы Украины
Выпускники Львовского университета
Украинские поэты